Annelies Bredael (née en 1965), rameuse d'aviron belge ;
 Jacques Bredael (né en 1938), journaliste belge ;
 Pieter van Bredael (1629-1719), peintre flamand.